Де́вон ():

Топоним 
Великобритания
 Девон — графство в Юго-Западной Англии.
  — река в Ноттингемшире.
  — река в Клакманнаншире.
  — округ Европейского парламента.
  — .

Канада
 Девон — остров в составе Канадского Арктического архипелага.
  — город в Альберте.
 Девон — бывший городок, ныне район города Фредериктон (Нью-Брансуик).

Прочие страны
  — поселение в Пенсильвании (США).

Составные топонимы
  — город в Виктории (Австралия).

Люди 
 Граф Девон — английский дворянский титул.

Имя 
 Основная статья — .
Имя Девон распространено, в основном, в Северной Америке. Происхождение его неясно: возможно, от названия английского графства Девон, возможно, от . Женский вариант этого имени — Девонна.
 Девон (род. 1977; наст. имя Девин Страйкер) — американская порноактриса.

Фамилия 
 Основная статья — .
 Девон, Дэйна (род. 1970) — американская журналистка и телеведущая.
 Девон, Лора (1931—2007) — американская актриса.
  (род. 1960) — американская актриса озвучивания и дубляжа.
  (1926—2010) — американский актёр.

Футбол 
 «Девон» — российский клуб из Альметьевска.
 «Девон» — российский клуб из Октябрьского, также клуб представлял Серафимовский в 1998—2000 годах.
 «Девон» — название российского клуба «Нефтяник» из Уфы в 1958 году.
 «Нафтан-Девон» — название белорусского клуба «Нафтан» из Новополоцка в 1995—2000 годах.

См. также 
 Девонский период — геологический период в палеозое.
 Дивон — лидер бартов во время прусского восстания (1260—1274).
 Devon Energy — американская нефтедобывающая компания.
  — штаб-квартира компании в Оклахома-Сити.

Примечания